Левобережный — топоним:

 Левобережный — посёлок в Никольском районе Вологодской области.
 Левобережный — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Левобережный — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Левобережный — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Левобережный — жилой массив в Киеве, Украина.
 Левобережный — микрорайон в городе Химки, Московская область.
 Левобережный — район Москвы.
 Левобережный — разъезд (населённый пункт) в Омском районе Омской области.
Левобережный — остановочный пункт (разъезд) в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Левобережный район
 Левбердон